Жан-Бенуа Шерер («Иоганн-Бенедикт», ; 1 сентября 1741, Страсбург — 1824, Барр) — немецкий и французский историк, географ, экономист.

Из биографии 
Жан-Бенуа Шерер родился в Страсбурге. Образование получил в университетах Страсбурга, Иены и Лейпцига.

Некоторое время был атташе французского посольства в Петербурге.

1808—1824 — профессор Тюбингенского университет.

Работы 
 1774 — «Старейший русская летопись святого Нестора и его продолжателей»
 1778 — «История торговли России с пояснениями» (с разделом «Торговля Малороссии, или Украины»)
 1788 — «Анналы Малороссии, или История запорожских и украинских казаков» (Annales de la Petite-Russie ou Histoire des Cosaques-Saporogues & des Cosaques de l'Ukraine, ou de la Petite-Russie, depuis leur origine jusqu'à nos jours : suivie d'un abrégé de l'histoire des Hettmans des Cosaques, & des pièces justificatives).

Труд «Анналы Малороссии» была первым в западноевропейской науке общим обзором географии и истории Украины.

Также написал массу трудов на немецком и французском языках:
 Des heiligen Nestors, Mönnichs im Petscherischen Kloster des heiligen Theodosius in Kiew, und der Fortsetzer desselben älteste Jahrbücher der Russischen Geschichte, vom Jahre 858 bis zum Jahre 1203 Leipzig Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn 1774 Schérer avec remarques.
 Nordische Nebenstunden, Abhandlungen über die alte Geographie, Geschichte und Alterthümer Nordens, Francfort, Johann Georg Fleischer, 1776, in-8°.
 Recherches historiques et géographiques sur le nouveau monde, Paris, Brunet, 1777, in-8°.
 Histoire raisonnée du commerce de la Russie, Paris, Cuchet, 1788, trad. en allemand par Karl Hammerdörfer, Leipzig 1789, in-8°.
 Greuel der Verwüstung oder Blicke in die französische Revolution wie und durch wen das arme Elsaß darein geflochten worden ist, Frankfurt am Main, Hermann, 1793.
 Chinesische Gedanken d. i. Chinesischer Kayser Reden und Verordnung an ihr Volk, anderer vornehmer u. berühmter Chinesen Reden an ihre Kaiser, oder Abhandlungen über verschiedene Staats- und Verwaltungs-Gegenstände. Nebst einem kleinen Philosophischen Werke des De-Pe-à über den Einfluß der Seele in den Leib, trad. du chinois en russe par Alexis Leontieff et trad. du russe en allemand par Schérer, Karlsruhe 1796, in-8°.
 Ursprung aller Revolutionen und Volks Empörungen : Demokratische Republikanische Regierungsform ist ein mit ewiger Anarchie vermischtes … Regiment ; Vorzüge der Monarchie, Karlsruhe, 1796, in-8°.
 Die Urheber des Mordes der französischen Kongreß-Gesandten : aus d. Franz. d. 4. Pariser Ausg., Francfort, Nuremberg, 1799.
 Was ist von den ausgewanderten Elsässern und Lothringern zu halten? Le Caire [S. n.] 1799.
 Über die Anpflanzung des Tabacks, Art und Weise, wie man denselben bearbeiten müsse, Tübingen, Heerbrandt, 1812.

Ссылки 
 История запорожских и украинских казаков , И. Бы. Шерера в обработке К. Гамердорфера ,1789 ,199 s . 
 История запорожских и украинских казаков , Дж. Бы. Шерер ,1788 ., 384 s.

Источники 
 «Бовгиря А.» Шерер Жан-Бенуа  // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Наук. мысль, 2013. — Т. 10 : Т — Я. — С. 635. — ISBN 978-966-00-1359-9.
 Scherer, Johann Benedikt  
 SUB Геттинген 
 
 Karl Hammerdörfer [Hrsg.]: Geschichte der Ukrainischen und Saporogischen Kasaken nebst einigen Nachrichten von der Verfassung und den Sitten derselben. Nach J.B. Scherers aus rußischen Handschriften übersetzten 'Annales de la Petite Russie Etc.'  Leipzig 1789. (Digitalisat in der Digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern)

Примечания 

Историки Германии
Историки Франции
Географы Франции
Экономисты Германии
Экономисты Франции
Исследователи истории Украины
Специалисты по истории России
Преподаватели Тюбингенского университета